Miłocin peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Miłocin, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Miłocin, un village dans la voïvodie de Lublin
 Miłocin, un village dans la voïvodie de Poméranie